International Lawn Tennis Challenge 1911 je bil deseti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Challenge

1911 v športu
1911